Poggiolesi – abitanti di Poggiolo
Poggiolesi – abitanti di Santa Maria Poggio